Kuraszewo bezeichnet zwei Dörfer in der Woiwodschaft Podlachien in Polen:
 Kuraszewo (Czyże), Dorf der Gmina Czyże im Powiat Hajnowski
 Kuraszewo (Kleszczele), Dorf der Gmina Kleszczele im Powiat Hajnowski